Il singolare femminile  del torneo di tennis Mildura Grand Tennis International 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Ashleigh Barty che ha battuto in finale Viktorija Rajicic 6-1, 7-68.

Teste di serie 

 Chanel Simmonds (primo turno)
 Isabella Holland (primo turno)
 Misa Eguchi (primo turno)
 Assente

 Aiko Nakamura (primo turno)
 Monique Adamczak (quarti di finale)
 Akiko Ōmae (secondo turno)
 Sally Peers (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mildura Grand Tennis International 2012